Merian är en schweizisk-tysk släkt varav flera medlemmar varit verksamma som kopparstickare och målare.
Matthäus Merian den äldre
Matthäus Merian den yngre
Maria Sibylla Merian

Se även 
 Merian (tidskrift)

Referenser

Schweiziska släkter
Tyska släkter